Osoby o tym nazwisku:
 Andre Stitt – brytyjski, północnoirlandzki artysta intermedialny, performer
 Kevin Stitt – amerykański biznesmen i polityk
 Samuel Stitt – amerykański wioślarz
 Sonny Stitt – amerykański saksofonista jazzowy